Dichloorazijnzuur, een organische verbinding
 Detrended correspondence analysis, een ordinatietechniek